Filasse est le nom commun donné aux fibres végétales (sisal, jute, chanvre).
Filasse () est un film belge réalisé par  Jan Vanderheyden sorti en 1934, d'après le livre d'Ernest Claes.